Исерлия:

 Исерлия — правый приток реки Киргиж-Китай, в Одесской области (Украина)
 Исерлия — село в Бессарабском районе (Молдавия)
 Исерлия — коммуна в Бессарабском районе (Молдавия)